Tadeusz Lewicki (1891-1926) – kapitan Wojska Polskiego
 Tadeusz Lewicki (1901-1953) – polski inżynier, specjalista w zakresie konstrukcji maszyn
 Tadeusz Lewicki (1906-1992) – polski orientalista, arabista i historyk mediewista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Tadeusz Lewicki (1934-) – polski pilot-instruktor samolotowy oraz szybowcowy